
Klimt (feminin form Klimtová), och Klimmt kan syfta på:

Personer

Klimt 

 Aurel Klimt (född 1972), en tjeckisk animatör
 Christiane Klimt (född 1982), en tysk skådespelerska
 Claudia Klimt-Weithaler (född 1971), en österrikisk politiker
 Tomáš Klimt (född 1973), en tjeckisk hockeyspelare
 Walter Klimt (född 1960), en österrikiska baptistpastor
 Ernst Klimt den äldre (1834–1892)
 Gustav Klimt (1862–1918), en österrikisk konstnär
 Ernst Klimt (1864–1892), en österrikisk historisk och dekorationsmålare
 Georg Klimt (1867–1931), en österrikisk hantverkare

Klimmt 
 Christoph Klimmt (född 1976), en tysk media-vetenskapsman
 Reinhard Klimmt (född 1942), en tysk politiker (SPD)

Övrigt 
 Klimt (film), film från 2006 om Gustav Klimt
 16445 Klimt, asteroid
 Klimt 1918, italienskt rockband

Relaterade namn 
 Kliment (Klement)
 Clementis Klementis
 Klíma, Klimeš Klimesch, Klimsch

Slaviska efternamn
Tjeckiska efternamn